

Palmarès

Giocatore

Club

Competizioni statali

Vasco da Gama: 1999

Atlético Mineiro: 2000
Cruzeiro: 2004

Competizioni internazionali

San Paolo: 1993

San Paolo: 1993

San Paolo: 1993

San Paolo: 1994

San Paolo: 1994

Individuale
Capocannoniere del campionato brasiliano: 1
1999 (28 gol)

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calciatori della Nazionale brasiliana